П, п (звучание названия: пэ) — буква всех славянских кириллических алфавитов (16-я в болгарском, 17-я в русском и белорусском, 19-я в сербском, 20-я в македонском и украинском), используется также в алфавитах некоторых неславянских языков: монгольского, казахского, таджикского, абхазского и всех языков народностей России. В старо- и церковнославянской азбуках носит название «покои» (ст.-сл.) или «поко́й» (ц.-сл.), что означает «мир, покой, спокойствие, отдых», а также «кончина». В кириллице обычно считается 17-й по порядку, выглядит как  и имеет числовое значение 80. В глаголице по счёту 18-я, имеет вид  и числовое значение 90. Происхождение кириллической буквы — греческое пи (Π, π), глаголическую возводят либо также к греческой курсивной π, либо к семитской «пе» (ף). 

При введении гражданского шрифта для буквы П было первоначально установлено начертание в форме латинского строчного n (в том числе и для прописной буквы), но вскоре было возвращено (и стало единственно возможным) и традиционное с прямоугольным верхом, а n-образное осталось лишь для рукописных и художественных шрифтов. В типографском курсиве приблизительно с середины XVIII по середину XIX века для строчной п использовалось начертание с квадратным верхом и J-образной левой ножкой, которое нынешний читатель может принять за л (а современники не путали, так как тогда буква Л была только Λ-образной, а не с квадратным верхом, как сейчас).

В рукописных шрифтах и в типографском курсиве строчная п традиционно выглядит различно у русских и сербов: у первых она n-образная, а у вторых выглядит как надчёркнутое u.

В русском произношении буква П означает глухой твёрдый звук [п] и мягкий [п'] (перед е, ё, и, ю, я и ь).

Таблица кодов 

В HTML прописную букву П можно записать как &#1055; или &#x41F;, а строчную п — как &#1087; или &#x43F;.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Буквы кириллицы
Русский алфавит
Белорусский алфавит
Украинский алфавит
Македонский алфавит
Болгарский алфавит
Абхазский язык
Вуковица
Старославянский алфавит